Радоњић може бити:

 Радоњић (презиме)

или:

 Радоњић (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Косово и Метохија, Србија

Види још 

 Радоњићи
 Радонић